Клины — деревня в Холмском районе Новгородской области России. Входит в Морховское сельское поселение.

История 
В 1964 г. Указом Президиума ВС РСФСР деревня Пекуниха переименована в Клины.

В соответствии с законом Новгородской области от 11 ноября 2005 года  Клины вошли в состав образованного Морховского сельского поселения.

География 
Находится в лесной местности, у реки Сушня, вблизи р. Малый Тудер.

Население

Инфраструктура 
Лесозаготовка и переработка древесины

Транспорт 
Асфальтированных дорог нет.

Примечания 

Населённые пункты Холмского района (Новгородская область)